Wangara bezeichnet:

 eine Händlergruppe des westafrikanischen Mittelalters, Wangara (Volk)
 einen Baum der Gattung Eukalyptus
 eine Industriestadt nahe Perth, Australien: Wangara, West-Australien